Angle Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Angle Lake (Washington), im King County
 Angle Lake (Wisconsin), im Marinette County

Siehe auch:
 Angel Lake